Elsa von Gutmann (vlastním jménem Elisabeth, 6. ledna 1875, Vídeň – 28. září 1947, Vitznau, Švýcarsko) byla kněžna z Lichtenštejna.

Život 
Narodila se ve Vídni jako dcera Wilhelma Gutmanna a jeho ženy Idy Wodianer. Její otec byl úspěšný podnikatel židovského rodu z Moravy, kterému se podařilo se svou uhelnou obchodní firmou dosáhnout vedoucího postavení na rakousko-uherském trhu. V roce 1878 byli Gutmannové císařem Františkem Josefem I. povýšeni do rytířského stavu.

První manželství uzavřela Elsa ve Vídni, kdy se vdala za uherského barona Gézu Erős z Bethlenfalvy, ten však zemřel mladý 7. srpna 1908.

V roce 1914 se díky Fondu na pomoc vojákům seznámila s Františkem z Lichtenštejna, s nímž se sblížila. Tehdejší kníže Jan II., Františkův bratr, však s tímto nerovnorodým svazkem nesouhlasil. Teprve poté, co nesezdaný a bezdětný kníže Jan zemřel a František 11. února 1929 nastoupil na knížecí stolec jako František I., kníže lichtenštejnský, mohl se s Elisabeth 22. července 1929 oženit.

František I. a Elsa byli prvním lichtenštejnským panovnickým párem, který vyhledával aktivní kontakt s lichtenštejnskými obyvateli a zemi pravidelně navštěvovali. Elsa vykonávala návštěvy nemocných ve špitálech, navštěvovala veřejná zařízení a obdarovávala chudé lidi. Pro svou laskavost a činy byla u národa velmi oblíbená, a Nadace Františka a Elsy (Franz und Elsa-Stiftung) pro lichtenštejnsskou mládež funguje dodnes.

Po smrti svého manžela žila v domě na Semmeringu, po anšlusu Rakouska Třetí říší byla nucena odejít do švýcarského exilu, kde krátce po válce zemřela ve Vitznau na Lucernském jezeře.

Byla první kněžnou z Lichtenštejna, která již nebyla pohřbena v lichtenštejnské hrobce Vranově u Brna, nýbrž v nové knížecí hrobce vedle vaduzské katedrály.

Literatura 
 Centre d'Études des Dynasties Royales Européenes

Externí odkazy 
 

Lichtenštejnové
Uherské šlechtičny
Rakouské šlechtičny
Lichtenštejnské kněžny
Manželky knížat z Lichtenštejna
Rakousko-uherští Židé
Rakouští Židé
Maďarští Židé
Narození v roce 1875
Narození 6. ledna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1947
Úmrtí 28. září
Úmrtí v kantonu Lucern
Pohřbení ve Vaduzu
Ženy